Code
MTL est un code, qui signifie :
 lire maltaise, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Matrix Template Library, une bibliothèque d'algèbre linéaire pour les programmes C++
 le format MTL (Material Template Library) est un fichier au format ASCII (texte) qui contient la définition d'un ou de plusieurs matériaux d'un objet 3D
 MTL est un code sur les cartes grises françaises pour "motocyclettes légères".

Abréviation de Montréal
Abréviation de Monsieur Toussaint Louverture, maison d'édition française.
Abréviation de Traduction automatique (Machine Translation)
Dans le monde de l'aviation c'est le code pour la balise de Montélimar